Benard o Bénard possono riferirsi a:
 Abraham Joseph Bénard, in arte Fleury (1750-1822) – attore francese
 Alain Bénard (1956) – politico francese
 Charles Bénard (1867-1931) – navigatore francese
 Charles Joachim Bénard (1750 – ...) – architetto francese
 Charles Magloire Bénard (1807-1898) – filosofo francese
 Claude Bénard (1966) – atleta francese
 Henri Bénard (1874-1939) – fisico francese
 Isabelle Benard (1966) – modella francese
 Louis Bénard (1912-1995) – militare francese
 Kenneth Benard Gabriel (1989) – cestista statunitense
 Michael Benard (... – ...) – architetto italiano
 Paul Bénard (1924-1987) – politico francese
 Pierre Bénard (1898-1946) – giornalista francese
 Raoul Bénard (1881-1961) – medaglista francese
 Robert Bénard (1734-1777) – incisore francese
 Rosine Faugouin Bénard (1930-2018) – atleta francese

Altro
 Celle di Bénard – strumento per descrivere moto di un fluido per convezione quando gli viene fornito calore dal basso